Gothaer Versicherungsbank – niemiecki koncern ubezpieczeniowy
 Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – obecnie Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń
 Gothaer Waggonfabrik – były niemiecki producent pojazdów szynowych oraz samolotów z siedzibą w Gocie